Lijst van coaches van het Belgisch basketbalteam (mannen)
Lijst van coaches van het Belgisch basketbalteam (vrouwen)